Rea (Rhea) – księżyc Saturna
 Rea – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Missouri, w hrabstwie Andrew
 Rea – miejscowość i gmina we Włoszech
 Rea – rzeka w Anglii, w Birmingham
 Rea – rzeka w Anglii, w hrabstwach Shropshire i Worcestershire
 Rea – rzeka w Nowej Zelandii, na Wyspie Południowej
 rea (nandu, Rhea) – rodzaj ptaków z rzędu nandu
 Rea (Reja, gr. Rheia, łac. Rhea) – w mitologii greckiej jedna z tytanid, córka Uranosa

Zobacz też 
 Rea Sylwia (łac. Rhea Silvia) – w mitologii rzymskiej jedna z westalek, matka Romulusa i Remusa
 Rhea – planetoida o numerze katalogowym 577
 Rhea Seehorn – amerykańska aktorka
 Caroline Rhea – kanadyjska aktorka
 Chris Rea (Christopher Anton Rea) – brytyjski gitarzysta, piosenkarz i aktor
 Hrabstwo Rhea – hrabstwo w stanie Tennessee w Stanach Zjednoczonych
 John Rea – strona ujednoznaczniająca
 Stephen Rea (Graham Rea) – irlandzki aktor
 USS „Rhea” – nazwa okrętów US Navy